Hauzendorf ist der Name folgender Orte:

 Hauzendorf (Bernhardswald), Ortsteil der Gemeinde Bernhardswald, Landkreis Regensburg, Bayern
 Hauzendorf (Gemeinde Greifenburg), Ortschaft der Gemeinde Greifenburg, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten

Siehe auch:
 Hautzendorf